FXY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Forest City, Iowa (Stati Uniti)